Вильянуэва-де-ла-Рейна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Хаэн.

Местоположение 

Муниципалитет образует вытянутую полосу с севера на юг, которая простирается от Сьерра-Морена до долины Гвадалквивир. На севере ландшафт гористый, в некоторых точках достигает высоты выше 900 метров. Средняя высота составляет около 600 метров. Местность постепенно спускается с севера на юг к реке Гвадалквивир. Муниципалитет Вильянуэва-де-ла-Рейна является частью природного парка Сьерра-де-Андухар.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Муниципалитеты Хаэна